Mutua Madrileña Madrid Open 2009 (kobiety)
 Mutua Madrileña Madrid Open 2009 (mężczyźni)